Катар принимал участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
Спорт в Катаре в 1992 году